Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du 24 au .

Anne Minter remporte le simple dames. En finale, elle bat Cammy MacGregor, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Lindström et Heather Ludloff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Taiwan
1989 à Taïwan
Tennis en avril 1989